

Fumetto 
 S.H.I.E.L.D. – organizzazione Marvel Comics
 Shield – personaggio Archie Comics

Persone 
 Leroy Shield – compositore statunitense
 Mark Shield – arbitro di calcio australiano

Sport 
 Shield – cupolino o parabrezza protettivo posto sulle vetture di Formula 1
 Australian Rugby Shield – competizione rugbistica australiana 
 European Shield – competizione rugbistica europea
 FA Community Shield – trofeo calcistico inglese
 IFA Charity Shield – competizione calcistica nordirlandese
 Ranfurly Shield – competizione rugbistica neozelandese
 RLEF European Shield – competizione rugbistica europea
 Sheffield Shield – competizione di cricket australiana
 Shute Shield – competizione rugbistica australiana
 The Shield – stable di wrestling

Altro 
 Nvidia Shield – console portatile
 The Shield – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Shields